Лос Тастес има више значења:

 Лос Тастес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Тастес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику